André Tulard (1899-1967), haut fonctionnaire du régime de Vichy, créateur d'un ensemble de fichiers des Juifs de la région parisienne ;
 Jean Tulard (né en 1933), historien français, spécialiste de la Révolution française et du Premier Empire. Fils du précédent.